Feodor Alexeievici Golovin (n. 1650 – d. 10 august 1706) a fost cancelarul Rusiei sub țarul Petru cel Mare.

Nobili ruși
Nașteri în 1650
Decese în 1706
Decese pe 10 august